Vrbovec je ime več naselij:
 Vrbovec, občina Kočevje
 Vrbovec, občina Trebnje

Vrbovec je tudi:
 Grad Vrbovec, grad v občini Nazarje
 Muzej Vrbovec, muzej v občini Nazarje
 Vrbovec, ulica v Ljubljani

Vrbovec je tudi ime naselij izven Slovenije:
 Vrbovec Samoborski (Hrvaška)
 Vrbovec, Zagrebška županija (Hrvaška)